138. вечити дерби је фудбалска утакмица одиграна на стадиону Партизана у Београду 8. маја 2010. године. Ова утакмица је одиграна у оквиру 28. кола Суперлиге у сезони 2009/10. Партизан је победио Црвену звезду са 1:0, голом Радосава Петровића у 73. минуту утакмице. Утакмицу је судио Бошко Јованетић из Ужица.

Детаљи меча 

Вечити дерби у фудбалу
Сезона 2009/10. у српском фудбалу